La regione di Barh El Gazel è una regione del Ciad. Il capoluogo è Moussoro. È stata istituita il 19 febbraio 2008 ricavandone il territorio dalla regione di Kanem.

Suddivisione amministrativa 
La regione è divisa in 2 dipartimenti:

Note